Езёраны:

 Езёраны — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Ольштынский повят.
 Езёраны — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ольштынский повят, Варминско-Мазурское воеводство.